Příjmení Karlík nosí více významných osobností:

 Bohuslav Karlík (1908–1996) – český sportovec, kanoista
 František Václav Karlík (1811–1889) – český hudební skladatel, otec Hanuše Karlíka
 Hanuš Karlík (1850–1927) – český podnikatel a chemik
 Jan Karlík (důlní technik) (1840–1915) – český důlní technik
 Josef Karlík (1928–2009) – český herec
 Josef Karlík (politik) (1844–1915) – český podnikatel a politik
 Karol Karlík (* 1986) – slovenský fotbalový záložník či obránce
 Leopold Karlík (1889–?) – český podnikatel, syn Hanuše Karlíka
 Lukáš Karlík (* 1991) – český hokejový obránce
 Mikuláš Karlík (* 1999) – český reprezentant v biatlonu
 Petr Karlík (* 1951) – český lingvista
 Václav Karlík (1934–2020) – český lední hokejista
 Viktor Karlík (* 1962) – český malíř, grafik, autor plastik a objektů

ženská podoba s přechýlením
 Jarmila Karlíková (* 1944) – bývalá česká stolní tenistka, sestra Jitky
 Jitka Karlíková (* 1947) – bývalá česká stolní tenistka, sestra Jarmily
 Olga Karlíková (1923–2004) – česká malířka a výtvarnice

Externí odkazy